Dance Central 2, jogo eletrônico de 2011
 Dino Crisis 2, jogo eletrônico de 2000
 Douglas DC-2, avião produzido pela Douglas Aircraft Corporation entre 1934 e 1939